Die Abkürzung RSU steht für:
 Stradina-Universität Riga
 den ICAO-Code der ehemaligen Fluggesellschaft AeroSur
 den IATA-Code von Yeosu, Südkorea
 Restricted Stock Units, eine Art von Aktienoption
 RSU Rating Service Unit, einen Rating-Dienstleister der Landesbanken
 Rangsit-Universität, eine Universität in Thailand

Siehe auch:
 RSU-Analyse in der Materialwirtschaft
 RSUKr der Bundeswehr

RSU